Дубро́винский (Дубровинская) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Дубровинский, Борис Михайлович (1921—2013) — российский учёный, первый руководитель Всесоюзного института усовершенствования работников юстиции.
 Дубровинский, Иосиф Фёдорович (1877—1913) — российский революционер, большевик.
 Дубровинский, Яков Фёдорович (1882—1918) — российский революционер, большевик.

 Дубровинская, Наталия Вадимовна (род. 1936) — российский учёный-физиолог, член-корреспондент РАО (1993).

Топоним 
 Дубровинский — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Дубровинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

См. также 
 Добровинский